To svenske rigsforstandere bar navnet Sten Sture:
 Sten Sture den ældre – levede ca 1440 – 1503. Regerede 1501-1503
 Sten Sture den yngre – levede 1492 el. 1493 – 1520. Regerede 1512-1520